Shapwick (Dorset), een plaats in het Engelse graafschap Dorset
 Shapwick (Somerset), een plaats in het Engelse graafschap Somerset